FXA steht für:
 Faktor Xa, siehe Stuart-Prower-Faktor
 Express Air (USA) (ICAO-Code; Rufcode EFFEX), US-amerikanische Fluggesellschaft

Abkürzung